Curtis se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 John Curtis entomologist 
 John Curtis
 Moses Ashley Curtis
 William Curtis